ПФК «Арман» () — казахстанский пляжный футбольный клуб из Павлодара, является базовым для национальной сборной страны. Клуб был образован в 1998 году как футзальный, но 2008 году команда перешла в пляжный футбол.

Достижения

Национальное первенство 
 Чемпион Казахстана по пляжному футболу (11): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
 Обладатель Кубка Казахстана по пляжному футболу (7): 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019
 Обладатель Суперкубка Казахстана по пляжному футболу (2): 2010, 2015

Международное первенство 
 Евразийская лига (1): 2019
 Кубок Дружбы (Кубок Батуми, Грузия) (2): 2015, 2017

Статистика

Национальное первенство 

*Неофициальный чемпионат.

Международная арена

Экипировка

Состав команды

Тренерский штаб

Текущий состав 
Данные действительны на 2018 год

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Известные игроки 
  Игорь Горячев
  Руслан Гумар
  Юрий Новиков
  Владислав Чернышов
  Виталий Яловцев

Примечания

Ссылки 
 Пляжный футбол Казахстана 

Пляжные футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Павлодара